Arslanian ist der Familienname folgender Personen:
 Armen Arslanian (* 1960), libanesischer Radrennfahrer
 Sirop Arslanian (* 1966), libanesischer Radrennfahrer
 Vatche Arslanian (1955–2003), syrisch-kanadischer Rotes Kreuz-Funktionär